Sturdivant ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sturdivant (Alabama)
 Sturdivant (Missouri)
 Sturdivant (Texas)